Ишмухаме́дов — фамилия татарского происхождения.

Известные носители 
 Ишмухамедов, Нариман Куанышгалиевич (1929—2008) — советский учёный-металлург, ректор Карагандинского металлургического института.
 Ишмухамедов, Расул Ренатович (род. 1991) — российский гребец-каноист.
 Ишмухамедов, Тамерлан Каримович (1919—1995) — Герой Советского Союза.
 Ишмухамедов, Эльёр Мухитдинович (род. 1942) — советский кинорежиссёр, сценарист.

См. также